БК „Спортиво 9 юли“, или само „9 юли“ или „9 юли де Рио Терцеро“, е баскетболен клуб, базиран в Рио Терцеро, Провинция Кордоба, Аржентина.

Отборът се състезава в петото ниво на Аржентинската баскетболна лига (АПБЛ), Торнео Аржентино Ц.

Състав

Външни препратки 
 Официален сайт на тима

Източници 

Спортиво 9 юли
Спорт в Аржентина
Основани в Аржентина през 1927 година